Penguin Island – wyspa w Australii, w stanie Australia Zachodnia
 Penguin Island – wyspa w Australii, w stanie Tasmania
 Penguin Island – wyspa w Namibii
 Penguin Island – wyspa w Nowej Zelandii
 Penguin Island – wyspa w archipelagu Szetlandów Południowych